8067 Helfenstein – asteroide della fascia principale 
 Helfenstein (casata) – nobile casata tedesca che prospero' nella Germania medievale